Membrillar puede referirse a:

 el municipio español de Membrillar, en la provincia de Palencia; o 
 un conjunto de árboles que crecen en un lugar, de la planta Cydonia oblonga